Jeronymus van Diest (I), een Nederlands schilder (1600-?)
 Jeronymus van Diest (II), een Nederlands schilder (1631-tussen 1677 en 1697)